Peñaflor (Chili), een gemeente in de Chileense regio Región Metropolitana
 Peñaflor (Sevilla), een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla